Die Liste der Bischöfe führt die Bischöfe des Bistums Nitra (deutsch auch Neutra) in der heutigen Slowakei auf.

Das Bistum gehörte von 880 bis 906 zum Mährerreich, von 1105 bis 1918 zum Königreich Ungarn, von 1919 bis 1939 zur Tschechoslowakei, von 1940 bis 1945 zur Slowakei, von 1945 bis 1992 zur Tschechoslowakei, seit 1993 zur Slowakei.

Bischöfe

Siehe auch 
 Bistum Nitra

Weblinks 

 
  (slowakisch)

Einzelnachweise 

Nitra